Парламентские выборы в Науру прошли 3 мая 2003 года. Выборы проводились в экономически сложный период, когда страна имела большой дефицит бюджета. Это было основным лейтмотивом предвыборной кампании и периода, когда президенты в Науру часто менялись. Хотя политические партии традиционно играли минимальную роль в стране, вновь сформированная партия Наоэро Амо («Сначала Науру») выдвинула своих кандидатов на этих выборах. 

В результате выборов парламент в течение нескольких недель оказался в тупиковом состоянии, разделённым между тремя кандидатами в президенты. Лишь в конце мая 2003 года Людвиг Скотти был избран президентом Науру и смог сформировать правительство.

Результаты

Примечания 

Май 2003 года
Науру
Выборы в Науру
2003 год в Науру